dawne gminy:
 gmina Dobromil – dawna gmina wiejska,  powiat bielski, woj. białostockie
 gmina Dobromil – dawna gmina wiejska, powiat dobromilski, woj. lwowskie